Noordwachter kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Toguan, ö, Sulawesi Tengah, 
 Pulau Jaga Utara, ö, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar